

Codici 
 SPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Saipan International, Saipan (Isole Marianne Settentrionali)

Mineralogia 
 Spn – abbreviazione di titanite = sphene

Note